ZUH steht für:
 Zhuhai Jinwan Airport (IATA-Code), Flughafen von Zhuhai, Provinz Guangdong, VR China

Zūh steht für:
 Zum (Iran), Ort in Sarvabad County, Kordestān, Iran

zuh steht für:
 Tokano (ISO-639-3-Code), eine der Gahaku-Benabena-Sprachen in Eastern Highlands Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung